Michelle Williams har flere betydninger:

 Michelle Williams (skuespiller) – er en amerikansk skuespiller, kendt fra tv-serien Dawson's Creek
 Michelle Williams (sanger) – en amerikansk sangerinde, kendt fra gruppen Destiny's Child